Джон Роберт Вейн (; 29 марта 1927, Тардебигг, Вустершир, Великобритания — 19 ноября 2004) — британский фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1982 года «открытие простагландинов и аналогичных биологически активных веществ», которую он разделил с Суне Бергстрёмом и Бенгтом Самуэльсоном.

Член Лондонского королевского общества (1974), иностранный член Национальной академии наук США (1983).

Детство 
Джон родился в Тардебигге, Вустершир (Великобритания) 29 марта 1927. Он был младшим из трех детей в семье Мориса и Фрэнсис Вейн. Его отец происходил из семьи иммигрантов из России, а мать из вустеширской семьи фермеров.

Окончил высшую школу короля Эдуарда VI в Эджбастоне, Бирмингем, где начал изучать химию. Свои первые эксперименты он делал на кухне, а позже отец построил ему небольшой сарай в саду, для проведения опытов.

Научные исследования 
В 1944 году Джон начал изучать химию в Университете Бирмингема. В 1946 году, получив степень бакалавра по химии, он переходит в
лабораторию Гарольда Берна, работающего в Оксфорде и занимающегося фармакологией.

В 1953 году переезжает в Нью-Гавен, штат Коннектикут, на должность помощника профессора в Йельский университет на кафедру фармакологии под руководством Арнольда Уэлча.

В 1955 году Вейн возвращается в Англию, как старший преподаватель по фармакологии в Институт фундаментальных медицинских наук, который находился при Королевском колледже
хирургов в Линкольн Инн Филдсе, Лондон. Здесь он разрабатывает технику суперфузионного биоанализа в емкостях с кровью. Метод состоит в том, что различные ткани, помещенные каждая в отдельную емкость для органов, могут быть суспендированны одна над другой, так, что жидкость суперфузии будет течь по каждой из тканей по очереди. Также он разработал систему, с помощью которой дифференциальная чувствительность трех или четырёх тканей дает уникальный рисунок или «отпечаток пальцев» для каждого исследуемого вещества. Используя данный метод, ученые обнаружили ранее неизвестные биологически активные вещества.

Объединение методики Вейна и усиливающего фактора брадикинина (БУФ), открытого в 1964 году бразильским фармакологом Сержио Феррейра, привело к разработке лекарства для лечения гипертонии (на тот момент уже было доказано, что именно брадикинин ингибирует превращение ангиотензина I в ангиотензин II, который способствует повышению давления). Экспериментально полученные препараты, содержащие пептиды, выделенные из яда змеи, назначались пациентам с артериальной гипертензией.
После их использования у данной группы людей наблюдалось уменьшение артериального давления.

В 1966 году Вейн становится профессором экспериментальной фармакологии.

В 1971 году обнаружил, что аспирин ингибирует образование простагландинов и тромбоксана A2, который вызывает коагуляцию крови. Предложил использовать малые дозы аспирина для снижения риска тромбоза коронарных артерий (закрытия их просвета сгустками крови).

В 1973 году Джона пригласили на должность директора научно-исследовательского центра в Велком Фаундейшн. Во время его работы в этой компании был разработан и исследован простациклин — сосудорасширяющее вещество. Также в сотрудничестве с лабораторий в Северной Каролине были получены
такие новые лекарственные препараты, как атракуриум (мышечный релаксант короткого действия), ламотриджин (антисудорожный препарат, используется при эпилепсии) и ацикловир (противогерпесный препарат).

В 1986 году Джон, покинув Велком Фаундейшн, основывает научно-исследовательский институт Уильяма Гарвея при варфоломеевской больнице медицинского колледжа, занимающийся проблемами воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний.

В 1991 году Джон со своим коллегой Эриком Анггардом создали фармацевтическую компанию, названную Vanguard Medica Ltd, для разработки соединений, которые не были интересны фармацевтическим компаниям по причинам их токсичности. Эта компания просуществовала до 1996 года.

Почести и награды 
Вместе с Суне Бергстрёмом и Бенгтом Самуэльсоном Джон был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1982 году. Нобелевский комитет отметил его за «открытие простагландинов и аналогичных
биологически активных веществ». В 1984 году он был посвящён в рыцари за заслуги перед фармацевтической наукой. Он занимал пост вице-президента Королевского общества с 1985 до 1987 года.

Он был активным членом британского фармакологического общества и занимал там много должностей: был первым секретарем Общества (1968—1970), генеральным секретарем с 1970 до 1973 г. и министром иностранных дел в 1982 году; он был избран в почетные члены в 1985 году.

В мае 2003 года в Кракове был награждён Крестом за заслуги перед Республикой Польша: «в знак признания его вклада в англо-польское научное сотрудничество».

Семья 
В 1948 он женился на Дафне Пейг. Примерно в это же время у них родились две дочери.

Личные качества 
Джон был застенчивым человеком, но это не мешало ему быть харизматичным и дружелюбным. Со своей женой очень любил принимать гостей, что у них получалось великолепно.

Джон был гениален, как фармаколог, он разрабатывал значимые гипотезы, как будто не задумываясь. Являлся талантливым оратором и писателем, мотиватором и учителем нескольких поколений фармакологов.

Он говорил о себе: «моя жизнь и существование связано с ферментами и медиаторами — это увлекательный детектив; найти ранее неизвестные пути и взаимодействия, чтобы прийти к новым важным концепциям и препаратам».

Он стал мишенью защитников животных и бесстрашно высказывался против их деятельности. Он был сторонником научно-исследовательского центра обороны, целью которого являлось содействие по использованию животных в научных исследованиях.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Увлечения, хобби 
Джон очень любил путешествовать. С 1973 года он часто совершал поездки в Верджин-Горда на Карибский остров, где у его семьи имелся дом. Он был страстным аквалангистом и любил подводную фотосъемку.

Конец жизни 
У Джона Вейна было больное сердце. Ему провели успешную операцию в 1992 году, а затем дополнительную в 2002 году. Его восстановление после второй процедуры было осложнено из-за перелома бедра, и он умер в больнице от воспаления легких 19 ноября 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте 
 Биография на «Наука и Техника»

Фармакологи Великобритании
Биохимики Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Иностранные члены Национальной академии наук США
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Почётные доктора Венского университета
Почётные доктора Абердинского университета